Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Foot-Ball Club Juventus nelle competizioni ufficiali della stagione 1900.

Stagione 
La , con Enrico Canfari presidente, dopo essersi iscritta nel consiglio della FIF, partecipò per la prima volta al Campionato Italiano di Football – il terzo nella storia del calcio italiano – l'11 marzo 1900, non superando comunque le eliminatorie in Piazza d'Armi, perdendo 0-1 contro il . Questo il racconto della prima gara della storia bianconera, nelle parole del presidente del club:

Una settimana dopo, il 18 marzo, la  vinse la sua prima partita ufficiale battendo per 2-0 la . Il 1º aprile superò ancora i rossoblù, sempre per 2-0, per poi perdere l'ultima partita domenica 8 aprile contro il , per 1-2, venendo così eliminata nelle eliminatorie regionali. Nel frattempo conquistò, per la prima volta, la Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione.

Divise 
La maglia utilizzata per gli incontri di campionato era rosa, con cravatta o papillon nero.

Organigramma societario 

Area direttiva
 Presidente: Enrico Canfari

Area tecnica
 Allenatore:

Rosa

Calciomercato

Risultati

Campionato Italiano di Football

Eliminatorie regionali

Medaglia del Re

Semifinale

Finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note 

1900